Открытый чемпионат Астаны по теннису () — профессиональный теннисный турнир, проводимый осенью в городе Астана, Казахстан. С 2022 года мужской турнир относится к серии ATP 500 с призовым фондом около 2 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участников в одиночном разряде и 16 пар. Женский турнир в основном туре был проведен в 2021 году и относился к серии WTA 250 с призовым фондом около 235 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Соревнование организовано в 2007 году как мужской турнир, но с 2009 года под этим же названием проводятся и соревнования среди женщин, однако до 2011 года мужской и женский турнир были разведены по срокам: женщины играли своё соревнование в середине лета, а мужчины — в конце осени. Соревнования проводились в конце июля, входя в азиатскую серию турниров на харде, подготовительную к Открытому чемпионату США. В 2020 году соревнования провели в конце октября на закрытых хардовых кортах.

Со старта турнир относился к соревнованиям, проводимым ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура «челленджер». В разные года турниры проводились на открытых и закрытых хардовых кортах. В статье учтены также мужские турниры серии «челленджер», который проводились здесь в 2010, 2011, 2014 и 2019 годах под названиями Astana Challenger и Nur-Sultan Challenger.

Мужской турнир с первого года имел относительно престижный статус и собирал множество сильных (по меркам участников соревнований категории Challenger) теннисистов, а женский же имел более локальный характер и редко имел в своём составе сразу множество относительно высокорейтинговых спортсменок. Всё стало меняться в 2011 году, когда астанинский турнир удачно занял место в календаре между турниром WTA в Баку и 75-тысячником ITF в Пекине.

В 2020 году мужской турнир был включен в календарь АТР-тура под названием Открытый чемпионат Нур-Султана (с 2022 года — Открытый чемпионат Астаны). В 2020—2021 годах относился к категории ATP 250, а с 2022 года — к ATP 500. В 2021 году прошёл и женский турнир в рамках WTA-тура. Соревнования стали проводится осенью.

Финалы турнира

Одиночный разряд

Парный разряд

Ссылки 
 ATP Профиль турнира на сайте ATP
 WTA Профиль турнира на сайте WTA
 Профиль турнира на сайте Федерации тенниса Казахстана